I figli del divorzio (Children of Divorce) – film diretto da Frank Lloyd e Josef von Sternberg (1927)
I figli del divorzio (Skilsmissens børn) – film diretto da Benjamin Christensen (1939)
I figli del divorzio (Children of Divorce) – film TV diretto da Joanna Lee (1980)